Эмиль Эмильевич Бредов (1844 — ?) — русский военный инженер Генерал-майор. Лютеранин.

Из дворян Санкт-Петербургской губернии немецкого происхождения.

В службе с 1859 г.

1863 — окончил Николаевское ИУ. Выпущен прапорщиком в 5сапб.

Полковник (1879). Генерал-майор (1894).

1895 — уволен в отставку.

Женат на Софье Егоровне Кеппен (1843—1931). Воспитали 6 детей, в том числе: Николай (15.11.1873 — после 1945) — окончил 2 Константиновское ВУ, Николаевскую Академию ГШ (1901), участник Русско-японской и Первой мировой войн, генерал-лейтенант, командующий 21АК, Георгиевский кавалер, в Белом движении, арестован НКВД; Федор (22.4.1884 — 15.3.1959) — окончил Павловское ВУ, Николаевскую Академию ГШ (1909), полковник, НШ 8пд, после сдачи Новогеоргиевска находился в плену (7.8.1915), участник Белого движения, генерал-майор Белой армии (1921), НШ 1пд, во время Второй мировой войны воевал в составе Русского корпуса командиром батальона, был ранен, из Австрии переехал в США.

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской Империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2 т. — М.: «Центрополиграф», 2009.

Военные инженеры Российской империи
Генерал-майоры (Российская империя)